Река-Луца Яни (; родилась 31 июля 1991 года в Шиофоке, Венгрия) — венгерская теннисистка; победительница 41 турниров ITF (19 — в одиночном разряде).

За всю карьеру сыграла только один матч в основных сетках турниров Большого шлема — в первом круге Открытого чемпионата США 2011 года уступила 18-летней Слоан Стивенс со счётом 2-6 6-3 6-7(3-7).

Общая информация 
Родителей венгерки зовут Янош Салонтай и Сильвия Такач.

Яни пришла в теннис в семь лет; любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (31)

Победы (19)

Поражения (12)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (44)

Победы (22)

Поражения (22)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Венгрии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года